Форум — сайт або програмне забезпечення для спілкування.
 Форум — площа в центрі давньоримських міст.
 Римський Форум — центральна площа у стародавньому Римі.
 Форум — захід для обговорення глобальних проблем.
 Форум музики молодих
 «Форум» — банк.
 «Форум» — музичний гурт.
 Forum — англомовний квартальник, видання Українського Братського Союзу в Канаді.

Посилання 
 Форум  //